Pat Kirkwood peut faire référence à :

 Pat Kirkwood (1921-2007), actrice britannique,
 Pat Kirkwood (1927-2001), pilote automobile.